Villasandino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villasandino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villasandino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar